Claudia González Romo (México, 14 de enero de 1971) es una exdiplomática suecomexicana. Desde 2014 es la responable mundial de incidencia pública de la UNICEF. Es la asesora especial del área de comunicaciones para la Oficina Ejecutiva del Enviado Especial para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

Trayectoria profesional 
Es Licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una Maestría de la London School of Economics en Medios de Comunicación y Comunicación Política, así como maestrías y especializaciones en Filosofía moderna y fotografía. 

De 1999 a 2007, fue jefa de relaciones públicas, medios y proyectos especiales del Foro Económico Mundial. Antes de su experiencia como diplomática del servicio de Relaciones Exteriores de México, González inició su carrera como periodista y corresponsal de prensa para medios latinoamericanos como Notimex, Proceso y Monitor. 

Desde 2014, dirige el sector de Incidencia Pública en la UNICEF a nivel global con el objetivo de “lograr influenciar el debate público sobre los temas de interés para la infancia como educación, estimulación temprana, migración y refugiados, violencia infantil, nutrición y salud.” Anterior a ello fue directora del Departamento de Mercadotecnia y Marca del Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Es profesora de mercadotecnia y ha dado cursos de marketing de la Universidad de Ginebra. Como docente, imparte cursos de mercadotecnia de forma digital (MOOC) en Coursera a los que anualmente se registran más de 25 000 personas.

Habla seis idiomas, es una frecuente oradora pública. Tiene dos hijos. Es hija de la actriz mexicana Cecilia Romo.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del secretario general - Sitio de las Naciones Unidas con su perfil, informes, noticias y declaraciones oficiales

Personal de la Secretaría general de Naciones Unidas
Diplomáticos de México
Alumnado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
Alumnado de la London School of Economics
Profesores de la Universidad de Ginebra